Loja (ciutat de l'Equador)
 Loja (Granada)
 Comarca de Loja, comarca a la part occidental de la província de Granada al sud-est d'Espanya 
 Província de Loja
 Marquesat de Loja
 Revolta de Loja, revolta ocorreguda el 1861 protagonitzada per un grup de jornalers